Ковалёво — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Бычихинского сельсовета.

Находится примерно в 7 верстах к востоку от более крупной деревни Хвошно.

Население 
 1999 год — 11 человек
 2010 год — 4 человека
 2019 год — 3 человека

Ссылки 
 Деревня Ковалёво.
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Примечания 

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)